Rock Island hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Rock Island (Illinois)
Rock Island (Oklahoma)
Rock Island (Washington)

Música
Rock Island (álbum), de Jethro Tull